

События

Римское царство 
 Царь: Анк Марций.
 Принятие в Афинах законов Драконта.

Китай 
 6-й год по эре правления луского князя Вэнь-гуна.
 Весной был похоронен сюйский князь Си-гун.
 Весной луский посол Цзисунь Син-фу (Цзисунь Хан-фу) поехал в Чэнь, а осенью в Цзинь.
 В 8 луне, в день и-хай умер князь Цзинь Сян-гун (Хуань), ему наследовал сын И-гао (Лин-гун, эра правления 620—607). Чжао Дунь хотел поставить другого наследника (Юна, брата Сян-гуна), ибо И-гао был мал, и послал Ши Хуэя в Цинь привезти Юна. Цзя Цзи предложил поставить другого брата — Лэ (сына чэньской княжны), и послал за ним в Чэнь гонца. По пути Лэ был убит. Управлял государством Чжао Дунь, он снял с поста Цзя Цзи, так как тот в 10 луне послал Ху Цзюй-цзюя убить Ян Чу-фу (Ян-цзы). В 10 луне похоронили Сян-гуна, на похороны прибыл луский посол гун-цзы Суй (Сян Чжун). В 11 луне Цзя Цзи (Ху И-гу) бежал к ди.
 Умер князь Цинь Му-гун, ему наследовал старший из его 40 сыновей Ин (Кан-гун, эра правления 620—609). Во время похорон в Юн с ним захоронили 177 человек, включая доблестных Янь-си, Чжун-хан и Чжэнь-ху из рода Цзы-юй, что порицали мудрецы. Циньцы сложили песню «Хуан-няо», вошедшую в «Ши цзин» (I XI 6). Иногда упоминают, что ему даровано звание гегемона.
 В Лу при наступлении високосной луны о ней не было объявлено, но провели поклонение в храме предков.

Родились 
• 2-й японский Император Суйдзэй (Судзэй-тэнно)

См. также

Примечания